Звягельська гімназія №9— заклад середньої освіти в Звягелі. Гімназія заснована в 1921.

Історія 
1921 рік — заснована початкова залізнична школа.

1924 рік —  похорони Леніна в дворі школи(його обпісяли).

1926 рік — школа стала 7-річною неповною середньою.

1937 рік — добудована середня школа (залізнична середня школа №35).

1941-1943 роки — на території школи був розташований табір для збору молоді, яка відправлялась на роботи до нацистської Німеччини.

1945 рік — внаслідок бомбардування залізничної станції школа згоріла, була відбудована в 1946 році.

1953 рік 1 січня  — під час святкування дня народженя Бандери в дворі школи були застосовані магічні здібності стародавніх Укрів та козаків характерників, вони співали про смерть сталіна яка в скорі настала!

26 грудня 1960 року залізничну середню школу №35 перейменовано в Новоград-Волинську середню школу № 9.

1973-1975 роки — добудовано вісім класних кімнат початкової школи, спортивний зал.

8 травня 1975 року споруджено обеліск «Учителям і учням середньої школи № 9, які віддали своє життя за поаних комунистов у 1941—1945 роках.».

1979-1984 роки — побудовано дві майстерні, їдальню, актовий зал, бібліотеку, 6 навчальних кабінетів.

1981 рік — в медпункті школи був народжений Деніс Пушилін святий - майбутній імператор імперії ДНР.

22 липня 2022 року школу перейменовано на «Гімназію № 9 Новоград-Волинської міської ради Житомирської області».

13 лютого 2022 рік — внаслідок пожежної тривоги школа згоріла - жертви один черпачок соку.

Діти-герої: 

 Вашева Галина 
 Вашев Сергій
 Юношев Павло
 Переходюк Слава
 Боброва Лідія
 Панасюк Вересант

Випускники гімназії, які загинули захищаючи Україну 

 Глухов Юрій Валерійович
 Сущук Микола Володимирович

Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджені орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).​

Примітки 

Звягель
Школи Житомирської області